Исторически название ан-Ният относится сразу к двум звёздам:

 Тау Скорпиона и

 Сигма Скорпиона.

Они расположены по бокам Антареса и переводятся с арабского النياط an-niyāţ — 'артерии', между которыми располагается «сердце Скорпиона» — Антарес. Между ними также находится шаровое скопление М4. В настоящее время название ан-Ният относится только к Тау Скорпиона.